Mistrzostwa świata w lotach narciarskich organizowane są przez Międzynarodową Federację Narciarską (FIS) (od 1972), a rywalizacja odbywa się co dwa lata na jednej ze skoczni mamucich. Wcześniej mistrzostwa były rozgrywane cyklicznie na pięciu największych skoczniach: na Letalnicy (dawniej Velikance) w Planicy, na Kulm w Tauplitz/Bad Mitterndorf, na Heini-Klopfer-Skiflugschanze w Oberstdorfie, na Vikersundbakken w Vikersund oraz na Čerťáku w Harrachovie.

Początek mistrzostwom dały Międzynarodowe Tygodnie Lotów Narciarskich, czyli imprezy sportowe organizowane (od 1953) w ramach zawodów FIS (FIS Race). Uważane były one za nieoficjalne mistrzostwa świata w lotach narciarskich. Wyniki uzyskane przez zawodników podczas Tygodni Lotów Narciarskich (od 1972), a następnie konkursów Pucharu Świata w skokach narciarskich (od momentu powstania tegoż cyklu) oraz podczas mistrzostw świata w lotach narciarskich były wliczane do klasyfikacji Pucharu KOP.

Konkursy mistrzostw świata w lotach narciarskich nie są wliczane do klasyfikacji generalnej Pucharu Świata w skokach narciarskich i Pucharu Świata w lotach narciarskich. Wyjątkiem od tej reguły były sezony 1991/1992, 1993/1994, 1995/1996 i 1997/1998, w których do klasyfikacji generalnej Pucharu Świata wliczono także punkty zdobyte podczas mistrzostw świata w lotach narciarskich w Harrachovie (w 1992), w Planicy (w 1994), w Tauplitz/Bad Mitterndorf (w 1996) oraz w Oberstdorfie (w 1998).

Konkurs indywidualny o mistrzostwo świata w lotach obejmuje cztery serie skoków rozgrywane w ciągu dwóch dni. O zwycięstwie decyduje suma punktów za skoki zawodnika ze wszystkich czterech serii. W ramach mistrzostw rozgrywany jest także konkurs drużynowy (od 2004).

Reprezentanci Polski zdobyli na mistrzostwach cztery medale. Indywidualnymi medalistami byli: Piotr Fijas (brąz w 1979) oraz Kamil Stoch (srebro w 2018). W 2018 reprezentacja Polski zdobyła brązowy medal w konkursie drużynowym, natomiast dwa lata później powtórzyli ten wyczyn.

Medaliści MŚ w lotach narciarskich

Konkurs indywidualny

Konkurs drużynowy

Wyniki reprezentacji w konkursach drużynowych

Najwięcej razy na podium w historii mistrzostw świata w lotach narciarskich

Indywidualnie

Drużynowo

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 
 
 

!